Населе́ние Кана́ды — народы, народности (население) проживающие на территории Кана́ды.

Население Канады по данным переписи населения Канады 2021 года составляет  человек. Перепись 2021 года зафиксировала 5,2 % прирост по сравнению с 2016 годом;  человек (перепись 2001 год). По численности населения Канада 37-е государство в мире (  ). Плотность населения (4,2 чел. на 1 км²) является одной из самых низких в мире (для сравнения в России 8,54 чел. на 1 км²).

Статистика 
С 1900 года население Канады в млн человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Таблица

Население канадских провинций, территорий и Канады в целом (по переписи 2021 года)

Канада: 38 718 360 чел. 

 Онтарио: 14 223 942 чел.
 Квебек: 8 501 833 чел.
 Британская Колумбия: 5 000 879 чел.
 Альберта: 4 262 635 чел.
 Манитоба: 1 342 153 чел.
 Саскачеван: 1 132 505 чел.
 Новая Шотландия: 969 383 чел.
 Нью-Брансуик: 775 610 чел.
 Ньюфаундленд и Лабрадор: 510 550 чел.
 Остров Принца Эдуарда: 154 331 чел.
 Северо-Западные территории: 41 070 чел.
 Юкон: 40 232 чел.
 Нунавут: 36 858 чел.

Уровень рождаемости в различных областях Канады (2006) 
Атлантические провинции
 Ньюфаундленд и Лабрадор: 8,5 ‰
 Остров Принца Эдуарда: 9,7 ‰
 Новая Шотландия: 9,0 ‰
 Нью-Брансуик: 9,0 ‰

Центральные провинции
 Квебек: 10,9 ‰
 Онтарио: 10,6 ‰

Западные провинции
 Манитоба: 12,0 ‰
 Саскачеван: 12,1 ‰
 Альберта: 13,4 ‰
 Британская Колумбия: 9,9 ‰

Территории
 Территория Юкон: 10,0 ‰
 Северо-Западные территории: 16,0 ‰
 Территория Нунавут: 24,1 ‰

Крупные канадские города 

(численность жителей в июле 2006, данные статистической службы Канады)

Возрастная структура 

 0—14 лет — 17,6 %
 15—64 лет — 69 %
 старше 65 лет — 13,3 %

Средний возраст (по переписи 2006) 
 Всего: 40 лет
 Женщины: 41,4 лет
 Мужчины: 38,6 лет

Средний возраст по провинциям и территориям 
 Новая Шотландия: 41,8
 Ньюфаундленд и Лабрадор: 41,7
 Нью-Брансуик: 41,5
 Квебек: 41,0
 Британская Колумбия: 40,8
 Остров Принца Эдуарда: 40,9
 Онтарио: 39,0
 Саскачеван: 38,7
 Манитоба: 38,1
 Альберта: 36,0
 Территория Юкон: 38,4
 Северо-Западные территории: 31,2
 Нунавут: 23,1

Языковой состав

Родной язык 
 Один из двух официальных языков: 81,1 %
 Английский: 67,1 %
 Французский: 21,5 %
 Другие: 17,6 %
 Китайский: 2,6 %
 Кантонский: 1,1 %
 Пенджаби: 0,8 %
 Испанский: 0,7 %
 Коренные языки: 0,6 %
 Итальянский: 0,6 %
 Украинский: 0,5 %
 Арабский: 0,5 %
 Немецкий: 0,4 %
 Тагальский: 0,4 %
 Польский: 0,3 %
 Португальский: 0,3 %
 Персидский: 0,3 %
 Урду: 0,3 %
 Русский: 0,3 %
 Корейский: 0,3 %
 Тамильский: 0,3 %
 Гуджарати: 0,2 %
 Греческий: 0,2 %
 Румынский: 0,2 %
 Несколько родных языков: 1,8 %

(*)Если не оговорено иное, все данные приведены по оценке Статистической службы Канады на 1 октября 2007.

Этнический состав 

Этнический состав страны претерпел огромные изменения за последние тридцать лет, что вызвано кардинальным изменением курса иммиграционной политики. По данным 2001 года 32,22 % определили своё этническое происхождение как «канадцы» (в том числе 22,77 % как единственный ответ), 21,03 % указали на своё английское происхождение (в том числе 4,99 % как единственный ответ), 18,82 % указали на своё французское происхождение (в том числе 3,58 % как единственный ответ). В сумме, только 39,42 % проживающих в стране относят себя к потомкам переселенцев из Великобритании, Ирландии или Франции.

Так, за последние 10 лет мусульманское население Канады возросло на 82 % — с приблизительно 579 тыс. человек в 2001 году, до более 1 млн в 2011 году. Мусульмане составляют 3,2 % населения Канады, в то время как в 2001 году на них приходилось лишь 2 %. Две трети канадских мусульман проживают в трёх крупнейших городах страны — Торонто, Монреале и Ванкувере. В Торонто проживает самая крупная мусульманская община — 424 тыс. человек, в Монреале и Ванкувере, соответственно, более 221 тыс. и около 73 тыс. 200 человек. Это самое быстрорастущее сообщество в Канаде, отмечает ABNA.co.

До полутора миллионов представителей коренных народов (индейцев и эскимосов).

Иммиграция 
В основном прирост населения происходит за счет иммиграции. Хотя основную экономическую отдачу от иммиграции приносят независимые квалифицированные иммигранты, половина всех въезжающих в страну попадает под программу воссоединения семей (супруги, несовершеннолетние дети или родители новых канадцев-спонсоров).

Канада — страна иммигрантов. Глобальная репутация Канады как высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке, безусловно способствует росту иммиграции в страну. Новые канадцы, как принято здесь называть новоприбывших иммигрантов, в подавляющем большинстве селятся в крупных городах, что обусловлено ситуацией на рынке труда и имеющимися контактами. Через некоторое время почти все переезжают в пригороды, окружающие любой североамериканский город. Иммиграция вносит значительный вклад в экономику страны, начиная с правительственных пошлин и сборов за рассмотрение заявлений и заканчивая финансовым вкладом въезжающих, особенно семейных, от покупки недвижимости и мебели и будущими налоговыми поступлениями в бюджет.

Канада является третьей в мире страной по численности украинского населения (после Украины и России). По данным за 2011 год, число канадцев-украинцев составляло 276 тысяч человек, а ещё около 1 млн имели украинские корни.

Внутренняя миграция 
Основными направлениями миграции населения внутри Канады уже много лет являются переселение молодёжи из сельских районов и маленьких городков в крупные города, а также массовый отток квалифицированной рабочей силы (инженеры, медсёстры, дизайнеры и пр.) и выпускников вузов на работу в США. Несмотря на большую площадь, приблизительно 80 % населения Канады проживает в пределах 200 км от границы с США. Торонто, безусловно, можно назвать самым сильным магнитом внутриканадской миграции на востоке страны. В связи с бурным ростом нефтегазовой промышленности и строительства в Альберте и Британской Колумбии наблюдается сильная тенденция оттока мобильного молодого населения из Центральной Канады, из Степей и Атлантических провинций в Западную Канаду.

См. также 
 Города Канады
 Канада
 Аборигенные языки Канады

Примечания